Candy House oder The Candy House steht für:
 The Candy House, animierter Kurzfilm (1934) von Walter Lantz mit Oswald der lustige Hase
 Candy House, englischer Titel des deutschen Films Schlaraffenhaus (2011)
 Candy House, Singleauskopplung (1996) aus High Time von Thee Michelle Gun Elephant